

Patronyme
Baker Mayfield (1995-) est un joueur américain de football américain.
Curtis Mayfield (1942-1999) était un chanteur, auteur et compositeur de soul, de funk, de rhythm and blues américain.
Enrick Bonham Mayfield (1959-1996) est un photographe américain.
Imamu Mayfield (1972-) est un boxeur américain.
Jeremy Mayfield (1969-) est un pilote américain de NASCAR.
Jessica Lea Mayfield (1989-), chanteuse compositrice américaine
Les Mayfield est un producteur et réalisateur américain. 
Melissa Mayfield (1963-) est une coureuse cycliste américaine.
Percy Mayfield (1920-1984) est un chanteur, pianiste et compositeur de blues américain.
Ross Mayfield est le cofondateur et ouvrier de Socialtext, basée à Palo Alto en Californie.

Toponyme

Mayfield est une ville située en Nouvelle-Galles du Sud ;
 Mayfield est une ville située en Tasmanie.

Mayfield est une ville du Kansas dans le comté de Sumner ;
 Mayfield est une ville du Kentucky dans le comté de Graves ;
 Mayfield est un village de l'Ohio dans le comté de Cuyahoga ;
 Mayfield est un borough de Mayfield, situé dans le comté de Lackawanna, dans le Commonwealth de Pennsylvanie ;
 Mayfield est une municipalité de l'Utah dans le comté de Sanpete.
 Mayfield (ville, New York)
 Mayfield (village, New York)

Mayfield: un petit village  dans la région de Canterbury, dans l’Île du Sud. 
 Mayfield un petit village de la région de Marlborough dans l'Île du sud
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme